Лукини — фамилия. Известные носители:
 Лукини, Иван Францевич (1784—1853) — итальянский архитектор, работавший в Санкт-Петербурге
 Лукини, Иосиф Петрович (1756—1829) — итальянский архитектор
 Лукини, Фабрис (род. 1951) — французский киноактёр